Halbautomat steht für:

 Maschine, die auf einer teilweisen Unterstützung des menschlichen Benutzers durch Automatisierung beruht, siehe Halbautomatik
 Bauart eines Defibrillators
 ein selbstblockierendes Sicherungsgerät fürs Klettern, siehe Sicherungsgerät#Halbautomaten
 ein Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl, siehe Automatisches Kupplungssystem
 eine selbstladende Waffe, siehe Automatische Schusswaffe